Andrzej Mokronowski (1713 – 1784) – kuchmistrz nadworny króla Prus, marszałek konfederacji. 
 Stanisław Mokronowski (1761 – 1821) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, poseł na Sejm Czteroletni, generał lejtnant wojsk koronnych.